Het seizoen 1995/96 was het 58ste seizoen van de Liga 1 en het 78ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 FC Selena Bacău veranderde zijn naam in AS Bacău.

2 Sportul Studențesc Boekarest speelde thuiswedstrijden in Târgu Jiu.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1995/96 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen